Pignanesi – abitanti di Palazzo Pignano
Pignanesi – abitanti di Pignano